Елнать
 Елнать — река в Ивановской области, правый приток Волги.
 Елнать — село в Юрьевецком районе Ивановской области.
 Елнать — река в Любимском районе Ярославской области, приток Костромы.